Stražišče je lahko:
 Stražišče, Kranj, del mesta Kranj
 Stražišče, Cerknica
Stražišče, Gorica
 Stražišče, Prevalje
 Stražišče, Ravne na Koroškem